Флаг муниципального образования «Канинский сельсовет» Заполярного муниципального района Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Флаг утверждён 2 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6017.

Описание флага 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине вогнутую по сторонам вертикальную полосу жёлтого (основной цвет) и белого (вверху на 1/6 длины) цветов, вверху не достигающую края полотнища на 1/10 своей длины, внизу — достигающую края и расширяющуюся до 3/5 этого края. На фоне жёлтой части полосы внизу воспроизведена красная оленья голова, а на голубой части полотнища по сторонам от полосы, белым цветом — шесть рыб (наваг), развёрнутых к центру полотнища».

Символика флага 
Флаг разработан на основе герба муниципального образования «Канинский сельсовет» НАО, который языком символов и аллегорий отражает природно-географические, экономические и исторические особенности муниципального образования «Канинский сельсовет» НАО.

Канинский сельсовет расположен на полуострове Канин, давшему своё наименование муниципальному образованию. Эта отличительная черта географии сельского поселения аллегорически отражена геральдической фигурой — столбом с вогнутыми краями, напоминающим очертаниями полуостров. Нижняя часть столба, выделенная цветом, образно показывает, что оконечность полуострова с мысом Канин Нос является частью соседнего Шоинского сельсовета.

Изображение оленьей головы символизируют особую роль оленеводства, которое для канинских ненцев стало основой экономического благосостояния.

Наряду с оленеводством большую роль в жизни местного населения играет рыболовство, отражённое на флаге серебряными рыбами — навагами.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, урожая, уважения и жизненной силы.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимание.

Голубой цвет — символ чести, духовности, возвышенных устремлений; цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты, праздника.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением рыбы